

Miejscowości w USA 
 Waynesboro – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Burke
 Waynesboro – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Wayne
 Waynesboro – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Waynesboro – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Wayne
 Waynesboro – miasto na prawach hrabstwa w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Bitwa pod Waynesboro – bitwa podczas wojny secesyjnej (2 marca 1865) na terenie stanu Wirginia